

Secteur Paris - Metz

Secteur Metz - Strasbourg

Secteur Metz - Mayence

Ligne 1

Ligne 2

Secteur Vic-sur-Seille - Lunéville

Secteur Strasbourg - Huningue

Notes et références 

Télégraphie optique